Die Badminton-Asienmeisterschaft 2019 fand vom 23. bis 28. April 2019 im Wuhan Sports Center Gymnasium in Wuhan, China,  statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Champion)
 Shi Yuqi (Finale)
 Chou Tien-chen (Halbfinale)
 Chen Long (Viertelfinale)
 Srikanth Kidambi (1. Runde)
 Anthony Ginting (1. Runde)
 Tommy Sugiarto (2. Runde)
 Jonatan Christie (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 Akane Yamaguchi (Champion)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 He Bingjiao (Finale)
 Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
 Saina Nehwal (Viertelfinale)
 Sung Ji-hyun (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Finale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Halbfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Champions)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
 Liu Cheng / Zhang Nan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (1. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Finale)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Halbfinale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Champions)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Viertelfinale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (2. Runde)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (zurückgezogen)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Asienmeisterschaft 2019
Asienmeisterschaft 2019